HMS Sirius ist Name folgender Schiffe:

der Royal Navy:
 HMS Sirius (1786), ein Schiff der ersten Flotte nach Australien
 HMS Sirius (1797), eine Fregatte (Kriegsschiff 5. Ranges) mit 36 Kanonen, die in den Napoleonischen Kriegen diente
 HMS Sirius (1868), eine Schraubenkorvette der (ersten) Eclipse-Klasse, ausgemustert 1885
 HMS Sirius (1892), ein geschützter Kreuzer der Apollo-Klasse, der im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam
 HMS Sirius (82), ein leichter Kreuzer der Dido-Klasse während des Zweiten Weltkrieges
 HMS Sirius (F40), eine Fregatte der Leander-Klasse (1959), in Dienst von 1966 bis 1994

der Schwedischen Marine:
 HMS Sirius (T122), Torpedoboot